Красная фурия

 Красная Фурия (комикс) — серия комиксов о профессиональной воровке и спец-агенте Нике Чайкиной, созданная российским издательством Bubble Comics.
 Красная фурия — прозвище сборной Испании по футболу.